désigne :
en politique le terme anglais pour la mise en accusation qui peut mener à la destitution
la procédure spécifique aux États-Unis : Impeachment (États-Unis)
la procédure spécifique au Royaume-Uni : Impeachment (Royaume-Uni)